Hekate – dea della magia nella religione greca e romana
 Hekate – gruppo musicale tedesco
 100 Hekate – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Hecate (disambigua)
Ecate (disambigua)